Walnut Ridge – città dell'Arkansas (USA)
Walnut Ridge – comunità non incorporata dell'Indiana (USA)
Walnut Ridge – comunità non incorporata del Delaware (USA)